Buchdruck-Museum steht für:

 Buchdruck-Museum (Hannover)
 Musée de l’imprimerie im französischen Ort Grignan, siehe Grignan #Das Buchdruck-Museum

Siehe auch:
 Liste deutscher Museen nach Themen #Druck- und Verlagswesen
 Plantin-Moretus-Museum in Antwerpen